Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie International, se dispute à Portorož du 20 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julia Görges et Vladimíra Uhlířová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Slovenie
Sport en Slovénie en 2009
Tennis en juillet 2009